Лас Клавес има више значења:

 Лас Клавес (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Клавес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику